Сосновый Бор — деревня в Осинском районе Пермского края. Входит в состав Паклинского сельского поселения.

История 
В 1962 году указом Президиума Верховного Совета РСФСР деревня Гиблая переименована в Сосновый Бор.

Население

Примечания 

Населённые пункты Осинского района (Пермский край)